Гармиш-Партенкирхен:

 Гармиш-Партенкирхен — административный центр округа Гармиш-Партенкирхен в Баварии на юге Германии.
 Гармиш-Партенкирхен — район в Германии.